Zalužice, gemeente in Slowakije
 Zálužice, gemeente in Tsjechië